Bermudo ist der Name von

Bermudo I. (Asturien), 788–791 König von Asturien
Bermudo II. (León) (956–999), König von Léon
Bermudo III. (León) (1017–1037), König von Léon
Juan Bermudo (um 1510–1565), spanischer Franziskaner, Musiktheoretiker und Komponist der Renaissance